Отте () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Отте, Ганс Гюнтер Франц (1926—2007) — немецкий композитор, пианист, музыкальный редактор.
 Отте, Генрих (1808—1890) — немецкий историк искусства.
 Отте, Катарина (род. 1987) — немецкая хоккеистка на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2016 года.
 Отте, Макс (род. 1964) — немецко-американский экономист, профессор экономики.

См. также 
 Оттеграфен